Эффект Кулешова (при монтаже в кино) — появление нового смысла от сопоставления зрителем содержания смонтированных непосредственно друг за другом двух отдельных сцен, каждая из которых при просмотре её без другой сцены не способна проявить такой смысл. Описан основателем советской школы кино Львом Кулешовым в книге «Искусство кино», опубликованной в 1929 году, а также в более ранних его статьях.

Описание 

Смысл осуществлённого Львом Кулешовым эксперимента заключался в следующем.

Сначала была осуществлена съёмка крупным планом актёра Ивана Мозжухина, когда тот сидит и просто смотрит куда-то. Для эксперимента были сняты также 3 других плана: тарелка горячего, испускающего пар супа; ребёнок в гробу; девочка, играющая с куклой на диване. Затем плёнка с планом актёра была разрезана на три части и склеена отдельно с кадрами наполненной супом тарелки, с кадрами ребёнка в гробу и с кадрами девочки на диване. Каждый из получившихся монтажных кусков, с портретом Мозжухина в начале, Кулешов продемонстрировал небольшой аудитории, состоящей из его коллег по кинопроизводству.

Все зрители, посмотревшие фрагменты, независимо друг от друга пришли к выводу, что на первом фрагменте герой хочет поесть и привлечён хорошим обедом, во втором — опечален смертью ребёнка, в третьем — очарован играющей девочкой. В действительности выражение лица актёра во всех трёх случаях было одним и тем же.

Эксперимент убедительно показал, что содержание последующего кадра способно полностью изменить смысл кадра предыдущего. Это явление было названо «эффектом Кулешова».

Сам эксперимент приобрёл мировую известность и наряду с «географическим» экспериментом Кулешова стал хрестоматийным объяснением двух главных функций монтажа в кино.

Литература

Ссылки 
 Видеоролик, демонстрирующий эффект Кулешова

Редактирование фильма
Кинематограф России